Чэд Доне́лла (; род. 18 мая 1978, Торонто, Онтарио, Канада) — канадский актёр. Известен по ролям в фильмах «Пункт назначения» и «Пила 3D».

Биография 
Чэд Донелла родился 18 мая 1978 года в Торонто, Онтарио, Канада. Окончил старшую школу Юнионвилл (). В студенческие годы жил в городе Маркхэм, где играл на бас-гитаре в местной скейт-панк группе DAEVE. До съёмок в кино выступал в театрах Маркхэма и Торонто, участвовал в театральных постановках «Мера за меру» Уильяма Шекспира, «Царь Эдип» Софокла и «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета. В местном театре исполнил роль Торвальда Хельмера в пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом». В молодости Чэд увлекался хоккеем и в результате одной из игр получил небольшой шрам возле правого глаза.

Дебютировал в 1996 году в фильме «Долгий поцелуй на ночь», и уже спустя два года сыграл запоминающуюся роль школьника-альбиноса в подростковом триллере «Непристойное поведение». В 2000 году снимался в одной из второстепенных ролей в фильме «Пункт назначения», которая принесла ему первую известность. В 2002 он играет главную роль в романтической комедии «Лихорадка по девчонкам» режиссёра Майкла Дэвиса. Несмотря на негативную общую оценку фильма, критики благосклонно отнеслись к актёрской игре Чэда. 

Также значимую роль Донелла получил в мини-сериале «Похищенные», который был создан Стивеном Спилбергом для телеканала Sci-Fi Channel в 2002 году. В следующем году Донелла появился в роли журналиста-практиканта в газете «The New Republic» Дэвида Баха в драматическом фильме Билли Рэя «Афера Стивена Гласса». В 2005 он сыграл гомофоба Криса Бойда, одного из антагонистов независимого триллера «Ненависть на грани преступления».

В 2010 сыграл детектива Мэтта Гибсона в фильме ужасов «Пила 3D». Трейс Турман, рецензент из «Bloody Disgusting», охарактеризовал исполнение Чэдом Донеллой роли Гибсона как «один из самых выдающихся примеров плохой актёрской игры».

С 2016 по 2020 снимался в телевизионном сериале «Слепое пятно» в роли агента ЦРУ Джейка Китона.

Помимо съёмок в кино и на телевидении, Чэд Донелла появлялся в рекламах Taco Bell (2003), DURACELL Quantum (2015), Samsung Galaxy S7 (2016), Kia Sorento (2016, совместно с Пирсом Броснаном) и Applebee’s (2017).

Личная жизнь 
В 2007 году женился на актрисе Джони Бертин.

Пользователи в Интернете отмечали внешнее сходство Донеллы с другим актёром, Ноа Уайли.

В 2016 году финансовое состояние актёра оценивалось в 400 тысяч долларов.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Актёры по алфавиту
Актёры Канады
Родившиеся 18 мая
Родившиеся в 1987 году
Родившиеся в Торонто
Киноактёры Канады
Актёры телевидения Канады
Актёры XX века
Актёры XXI века